Бранислав Дамњановић ( 5. фебруар 1920 — мај 2002) био је југословенски и српски филмски и позоришни глумац.

Улоге 

|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1960.е_
|-
| 1968. || Парничари (ТВ серија) || /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1970.е
|-
| 1973. || Позориште у кући (ТВ серија) || Гост на матури / Рецепционер
|-
| 1975. || Отписани (ТВ серија) || Усташки поручник
|-
| 1975. || Живот је леп (ТВ серија) || Наставник
|-
| 1975. || Сведоци оптужбе (ТВ филм) || /
|-
| 1978. || Чардак ни на небу ни на земљи (ТВ серија) || /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1980.е
|-
| 1980. || Врућ ветар (ТВ серија) || Конобар који нема цревца
|-
| 1981. || Историја брачног лома у три тома (ТВ филм) || Члан лекарског конзилијума (као Брана Дамњановић)
|-
| 1982. || Паштровски витез (ТВ филм) || Чиновник 4
|-
| 1983. || Карађорђева смрт (ТВ филм) || /
|-
| 1984. || Убица (ТВ филм) || /
|-
| 1984. || Проклета авлија (ТВ филм) || /
|-
| 1986. || Медвед 007 (ТВ филм) || /
|-
| 1987. || И то се зове срећа (ТВ серија) || /
|-
| 1987. || Живот у гробљанској (ТВ филм) || /
|-
| 1989. || Мистер Долар (ТВ филм) || /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1990.е
|-
| 1987 1990. || Бољи живот (ТВ серија) || Инкасант
|-
| 1991. || Заборављени (ТВ серија) || /
|-
| 1994. || Срећни људи (ТВ серија)|| Поротник
|-
| 1997. || Наша енглескиња (ТВ филм) || /
|-
| 2002. || Породично благо (ТВ серија)|| 
|}

Асистент режије 
{| class="wikitable" style="text-align:center;"
!
!1970
!1980
!Укупно
|-
! style="text-align:left;" | ТВ филм
|7
|2
|9
|-
! style="text-align:left;" | ТВ документарни филм
|1
|0
|1
|-
! style="text-align:left;" | Укупно
|8
|2
|10
|}

|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1970.е_
|-
| 1971. || Гајтано мори моме || /
|-
| 1974. || Оглас (ТВ филм) || /
|-
| 1974. || Одлазак Дамјана Радовановића (ТВ филм) || /
|-
| 1975. || Сведоци оптужбе (ТВ филм) || /
|-
| 1975. || Љубичице (ТВ филм) || /
|-
| 1976. || Кога чекаш куме (ТВ филм) || /
|-
| 1979. || Јоаким (ТВ филм) || /
|-
| 1979. || Прва српска железница (ТВ филм) || /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1980.е
|-
| 1981. || Смрт пуковника Кузмановића (ТВ филм) || /
|-
| 1981. || Сестре (ТВ филм) || /
|}

Спољашње везе 
 

Рођени 1920.
Умрли 2002.
Српски глумци
Југословенски глумци